«Битурокс» () — технологический процесс производства битумов путём окисления тяжёлых нефтяных остатков продувкой воздухом в контурном реакторе.  .

История 
Процесс был разработан в 1970-х годах австрийской нефтяной компанией OMV AG. В 1978 году Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, расположенная в г. Вене, начала активно развивать технологию и выводить продукт на международный рынок. В 1995 году OMV передала все права на использование и лицензирование технологического процесса Biturox инженерной компании Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Вена, Австрия. Более 40 лет в лаборатории Biturox проводятся технические исследования и пилотные испытания, направленные на усовершенствование и оптимизацию технологического процесса. Первая лицензия Biturox была выдана нефтеперерабатывающему заводу Mobil Oil Refinery Wörth в Германии в 1978 году. К 2021 году компания Pörner выдала 56 лицензий по всему миру на установки Biturox. В 2010 году пять процентов мирового производства битума приходилось на установки Biturox, в 2019 году это число составило 11 %.

Продукты 
Битумы для различных сфер применения: стандартные марки битума, битумные вяжущие (улучшенный битум марки «Multigrade-Bitumen») для дорожного строительства, а также строительные и кровельные битумы.

Процесс 
Битум Biturox производится методом регулируемого состава. Это означает, что несколько сырьевых компонентов различной химической природы выбраны и объединены так, чтобы обеспечивать нужный состав. Этот состав поступает в процесс Biturox, где он объединяется и химически преобразуется путем мягкого окисления воздухом при строго определенных и полностью контролируемых условиях переработки.

Сырье 
В качестве компонентов сырьевой смеси используются следующие продукты нефтепереработки:

 Вакуумный остаток (гудрон) ВО
 Пек от сольвентной деасфальтизации (SDA)
 Вакуумный газойль и тяжелый вакуумный газойль (ТВГО)
 Ароматический экстракт из смазочных масел (EXT)

Лаборатория Biturox 
Опытная установка Biturox расположена в г. Швехате недалеко от Вены и состоит из пилотного реактора объемом 15 литров, в котором исследуются различные смеси сырья при различных температурах (до 270°С), при разном давлении (до 4 бар) и содержании воздуха. Таким образом, определяются оптимальные технологические параметры, исследуются различные концепции производства, которые впоследствии применяются на промышленных установках.

Промышленные установки Biturox в России и странах СНГ 
Битумная установка Biturox на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева в Республике Азербайджан (2018). Битумная установка Biturox на «Новошахтинском заводе нефтепродуктов» (НЗНП) вблизи г. Новошахтинск, Ростовская область (2014).

Установка Biturox по производству битума на НПЗ ОАО "ТАИФ-НК"в г. Нижнекамске, Республика Татарстан (2007).

Битумная установка Biturox на нефтеперерабатывающем заводе «Азернефтяг» в Республике Азербайджан (1995).

Битумная установка Biturox на Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославль, Россия (2003).

На сегодняшний день в стадии реализации находится проект по строительству битумного производства на территории ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез (Кстовский НПЗ)..

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Pörner
 Технология переработки нефтяных остатков. Экологичное и экономичное использование тяжелых остатков.

Технологии
Битум